Kyzyl (stad), een stad in Rusland
 Kyzyl (dialect), een dialect van het Chakas
 Kyzyl-Tajga, een berg in de Russische autonome republiek Toeva 
 Kyzyl-Tasj, een gehucht in de Russische autonome deelrepubliek Altaj